Plusieurs navires ont reçu le nom de HMS Imogen ou Imogene :

 le , un sloop-of-war de 18 canons (anciennement français nommé Diable-a-Quatre) capturé en 1800 et coulé en 1805 ;
 le , un sloop-of-war de 16 canons lancé en 1805 et vendu en 1817 ;
 le , un navire de ligne de sixième rang 28 canons, initialement nommé HMS Pearl, renommé en 1826 et lancé en 1831. Il a brûlé par un accident en 1840 ;
 le HMS Imogene devait être une corvette à vis en bois, commandée en 1861 mais annulée en 1863 ;
 le , un navire des garde-côtes lancé en 1864. Renommé HMS Argus en 1884, il est vendu en 1903 ;
 le , un yacht en fer, anciennement Jamacar. Acheté en 1882, renommée HMS Impey en 1919 et vendu la même année.
 le , un destroyer de  lancé en 1936 et coulé dans une collision en 1940.

Imogen